Czwarte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły się w szwajcarskim Engelbergu na skoczni Gross-Titlis-Schanze. W kwalifikacjach do pierwszego konkursu indywidualnego z grona zgłoszonych 64 zawodników zwyciężył Michael Hayböck, który także dzień później wygrał w konkursie indywidualnym, przed Domenem Prevcem i Andreasem Koflerem. Najwyżej z Polaków został sklasyfikowany Kamil Stoch – na 9. miejscu. Ostatniego dnia (18 grudnia) rozegrano kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego i drugi konkurs indywidualny. W eliminacjach do tego konkursu wygrał  Andreas Wellinger i tak jak dwa dni wcześniej zakwalifikował się komplet siedmiu polskich skoczków. W ostatnim konkursie indywidualnym PŚ przed przerwą bożonarodzeniową zwyciężył najmłodszy z trzech braci Prevców zgłoszonych do zawodów (pierwszy taki przypadek w historii zawodów z tego cyklu), Domen, który w pierwszej serii ustanowił nowy rekord przebudowanej skoczni, uzyskując 144 metry (chwilę wcześniej rekord należał do Kamila Stocha–143,5 m). Za nim uplasowali się Kamil Stoch i Stefan Kraft.

Skocznia

Przed zawodami

Po zawodach

Przebudowa 
Przed tymi zawodami skocznia przeszła przebudowę. Kosztem 2,9 mln franków szwajcarskich wyremontowany został rozbieg; został cofnięty o 4 metry i podwyższony o 2 metry, zaś drewniana konstrukcja została zastąpiona betonową. Dodatkowo zainstalowano lodowy rozbieg oraz, po raz pierwszy w historii, sztuczne oświetlenie.

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Engelbergu będzie Hubert Mathis oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlak. Sędzią technicznym był Mika Jukkara, a jego asystentem – Christian Kathol. Kontrolą sprzętu przed skokiem zajmował się natomiast Ueli Forrer, zaś po skoku, sprzęt sprawdzał Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Engelbergu

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Engelberg
Puchar Świata w skokach narciarskich w Engelbergu
2016 w Szwajcarii